El viaje de Teo puede referirse a:

 El viaje de Teo, libro de la autora francesa Catherine Clément.
 El viaje de Teo, película mexicana del director Walter Doehner (sin relación aparente con el libro y con el que solo comparte el título).